Rävlärka (Calendulauda alopex) är en fågel i familjen lärkor inom ordningen tättingar. Den behandlas ofta som underart till isabellalärkan.

Utbredning och systematik 
Rävlärka delas upp i två underarter med följande utbredning:
 Calendulauda alopex alopex – förekommer i norra Somalia och allra östligaste Etiopien
 Calendulauda alopex intercedens – förekommer i östra och södra Etiopien, närliggande Somalia, östra Uganda, Kenya och norra Tanzania

Rävlärkan behandlas allt oftare som en del av isabellalärka (C. africanoides).

Status och hot 
Sedan 2021 erkänner IUCN inte längre rävlärka som en egen art, varför dess hotstatus inte bedöms.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Lärkor
Fåglar i etiopiska regionen